Podoleni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Podoleni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Podoleni (Galați), Dorf im Kreis Galați